Гран-при Абу-Даби 2020 года (официально ) — последний семнадцатый этап обновлённого календаря чемпионата мира «Формулы-1». Прошёл 11—13 декабря на трассе «Яс Марина» в Абу-Даби, ОАЭ. Это был 12-й Гран-при Абу-Даби в рамках «Формулы-1». Прошёл в «закрытом режиме» (без зрителей).

Первый поул в сезоне выиграл Макс Ферстаппен на Red Bull. Он же одержал победу в гонке. Вторым финишировал Валттери Боттас на Mercedes, третьим — его напарник Льюис Хэмилтон.

Команда McLaren заняла третье место в Кубке конструкторов впервые с  года, опередив на 7 очков команду Racing Point.

Этап в Абу-Даби стал последним для Racing Point и Renault, поскольку в  году они будут переименованы на Aston Martin и Alpine.

Команда Haas провела на этом Гран-при свой 100-й старт, а Renault — 400-й.

Подтверждённые участники 
В день предыдущей гонки, 6 декабря, объявили, что Роман Грожан не примет участие в Гран-при. За руль его машины сел Пьетро Фиттипальди.

Льюис Хэмилтон 10 декабря сдал отрицательный тест на COVID-19 и принял участие в гонке.

Шины 
Все гонщики получили заранее установленный одинаковый набор: два комплекта Hard, три комплекта Medium и восемь комплектов Soft.

Свободные заезды

Квалификация 
Погода:  Ясно. Сухо. Воздух +23 °C, трасса +29…27 °C

|-
|colspan="8"|

|-
|colspan="8"|

|-
!colspan="8"|107 % от времени лидера первой сессии: 1:42,214
|-
!colspan="8"|Источник:
|}

Позиции после квалификации

Стартовое поле

Комментарии

Гонка 
Погода:  Ясно. Сухо. Воздух +23…22 °C, трасса +29…25 °C

|-
!colspan="13"|Быстрый круг:  Даниэль Риккардо ( Renault) — 1:40,926, поставлен на 55 круге
|-
!colspan="13"|Источник:
|}

Позиции по итогу гонки

Круги лидирования

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 
 Гонка на официальном сайте Чемпионата мира
 Официальный сайт трассы Яс Марина

Гран-при Абу-Даби
Спорт в ОАЭ в 2020 году
Формула-1 в сезоне 2020
Декабрь 2020 года
2020 год в ОАЭ